Marschak ist der Familienname von

 Boris Iljitsch Marschak (1933–2006), sowjetischer und russischer Archäologe
 Jacob Marschak (1898–1977), US-amerikanischer Ökonom ukrainischer Abstammung
 Samuil Jakowlewitsch Marschak  (1887–1964), russischer Schriftsteller